Pohjanpää est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Arvi Pohjanpää (1887-1959), gymnaste et juge finlandais
 (1933-1996), actrice finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois